Heredia kan som auktorsförkortning betyda:

 Gabriela Heredia
 Maria Dolores Heredia

Robotskapade auktorsförkortningar